Kovács Júlia
 Kovács Júlia (1891–?) színésznő
 Kovács Júlia (1896–?) színésznő
 Kovács Júlia (?) asztaliteniszező
 Kovács Júlia (1934) újságíró, kritikus
 Kovács Júlia (1947–2021) Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező iparművész
 Kovács Júlia (?) magyar bajnok labdarúgó (László Kórház)
Kovács Julianna
 Kovács Julianna (1894–1977) néptáncos, népdalénekes
 Kovács Julianna (1926–?) csipkekötő
hasonló nevűek
 Kovács Júlia Ibolya (1935–1986) romániai magyar vegyész, biokémikus, szakíró